

En communication 
Les adresses forment une notion importante en communication, elles permettent à une identité de s'adresser à une autre parmi un ensemble d'entités. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, chaque adresse doit correspondre à une unique entité, une adresse peut donc être un moyen d'identification. En revanche il n'est pas impossible que deux adresses fassent référence à une même entité. Selon le contexte on peut trouver d'autres mots qui désignent une notion similaire : pointeur, référence, redirection.

Une adresse postale permet aux entreprises postales d'identifier un lieu de distribution et ainsi de transmettre un message ou un objet au destinataire. On pourra distinguer l'adresse géographique qui comporte une mention explicite de lieu précis (avec généralement un nom de rue et un numéro dans une localité) et une adresse non géographique comme un secteur postal de la poste aux armées, ou, partiellement géographique, avec une boîte postale, une poste restante ou un code postal spécifique (en France : CEDEX ou CIDEX)

Dans un réseau informatique 
 Une adresse électronique identifie une boîte à courrier électronique.
 Une adresse MAC est un identifiant unique au monde stocké dans une carte réseau ou une interface réseau.
 Une adresse IP est un identifiant unique associé à une machine (routeur, ordinateur, etc.).
 Une adresse Web est une chaîne de caractères permettant d'identifier une  ressource sur le World Wide Web.
 Une Uniform Resource Name est une chaîne de caractères permettant d'identifier une  ressource en  peer-to-peer.
 Une adresse mémoire identifie de façon unique une zone de mémoire informatique.

En biologie 
En biologie, l'adressage des protéines est l'ensemble des mécanismes qui permettent à une protéine d'être dirigée vers la bonne position.

En rhétorique  
En rhétorique, on qualifie d'« adresse » le passage d'une œuvre littéraire où l’auteur interpelle son lecteur.

Voir aussi  
 Adresse des 221

Communication humaine